A Fragile Hope — перший студійний альбом британського пост-хардкор гурту Devil Sold His Soul, який був випущений 18 червня 2007 року.

Список композицій

Джерела 
 A Fragile Hope Allmusic
 A Fragile Hope  last.fm

Альбоми Devil Sold His Soul
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007